Руксандра Драгомір і Каріна Габшудова були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Драгомір - з Осою Карлссон, а Габшудова - з Сільвією Фаріною.

Карлссон і Драгомір програли в першому колі парі Кетеліна Крістя і Ева Меліхарова.

Фаріна і Габшудова виграли титул, перемігши у фіналі пару Квета Грдлічкова і Міхаела Паштікова з рахунком 2–6, 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кетеліна Крістя /  Ева Меліхарова (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна /  Каріна Габшудова (чемпіонки)
 Ольга Лугіна /  Гелена Вілдова (1-ше коло)
 Жанетта Гусарова /  Вірхінія Руано Паскуаль (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Skoda Czech Open Doubles Draw 

1998, парний розряд
Парний розряд